Orthoconorca conica är en ringmaskart som först beskrevs av Hagenow 1840.  Orthoconorca conica ingår i släktet Orthoconorca, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
conica